

Geografia 
 Canada
 Red Rock – città della provincia dell'Ontario in Canada
 Stati Uniti d'America
 Red Rock – CDP della Contea di Apache, Arizona
 Red Rock – città dell'Oklahoma
 Red Rock – area non incorporata del Texas
 Red Rock – area non incorporata del Virginia Occidentale

Altro 
 Red Rock – soap opera prodotta in Irlanda dal 2015